Джеймс Брукс (; 1906, , штат Миссури — 1992, Брукхейвен, штат Нью-Йорк) — американский художник-абстракционист.

Жизнь и творчество 
Родился на американском Юге, в Сент-Луисе, штат Миссури. Переезжает в Техас, где с 1923 по 1925 год изучает живопись в далласском Южном методистском университете. С 1926 года художник живёт в Нью-Йорке, здесь в 1927—1930 годах учится на курсах Лиги студентов-художников.

В 1938 году создаёт настенные росписи в Публичной библиотеке Квинса, в 1942 году — в аэропорту Ла Гуардия в Нью-Йорке. В период с 1942 по 1945 год, во время Второй мировой войны — 3-летняя служба в вооружённых силах США. Затем живёт в Египте и в Турции. После возвращения в 1946 году на родину преподаёт нью-йоркском Колумбийском университете, а с 1948 года — в институте Пратта, в Бруклине.

В 1952 году художник удостоен первой премии «Международной выставки художников» при институте Карнеги, в Филадельфии.

Литература 
 Sam Hunter «Amerikanische Avantguarde», Herrsching 1988.
 Marika Herskovic, New York School Abstract Expressionists Artists Choice by Artists, (New York School Press, 2000.) ISBN 0-9677994-0-6

Примечания

Ссылки 

Умершие на Лонг-Айленде
Художники США XX века
Художники-абстракционисты США
Преподаватели Нового колледжа Флориды
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Купер-Юнион
Преподаватели Куинс-колледжа (Городской университет Нью-Йорка)
Выпускники Лиги студентов-художников Нью-Йорка
Преподаватели Института Пратта
Участники Второй мировой войны